

Geografia da Roménia 
Rio Alunișu (Cracău)
Rio Alunișu (Dămuc)
Rio Alunișu (Nemţișor)
Rio Alunișu (Ţibleș)

Desambiguações de hidrografia